Сокіл (футбольний клуб, Львів)
 Сокіл (регбійний клуб, Львів)